Kreisgericht Gera steht für:

 Kreisgericht Gera (Reuß) in Reuß jüngerer Linie (1863 bis 1879)
 Kreisgericht Gera (DDR) in der DDR (1952 bis 1992)